Tapio Koskinen, né le  à Pori en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de ailier.

Biographie

Carrière 
En 1998, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 110.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1968-1969 || Ässät || SM-sarja
|| 9 || 1 || 2 || 3 || 4 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ässät || SM-sarja
|| 22 || 9 || 7 || 16 || 4 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Ässät || SM-sarja
|| 29 || 11 || 7 || 18 || 15 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Ässät || SM-sarja
|| 32 || 15 || 7 || 22 || 2 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 16 || 8 || 24 || 10 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 17 || 9 || 26 || 33 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Ässät || SM-sarja
|| 36 || 12 || 11 || 23 || 33 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 27 || 18 || 45 || 72 || 4 || 4 || 0 || 4 || 2
|-
| 1976-1977 || Ässät || SM-liiga
|| 32 || 11 || 18 || 29 || 24 || || || || || 
|-
| 1977-1978 || Ässät || SM-liiga
|| 36 || 12 || 30 || 42 || 21 || 9 || 2 || 5 || 7 || 22
|-
| 1978-1979 || Ässät || SM-liiga
|| 35 || 14 || 11 || 25 || 52 || 8 || 6 || 4 || 10 || 6
|-
| 1979-1980 || Ässät || SM-liiga
|| 35 || 14 || 14 || 28 || 18 || 6 || 0 || 1 || 1 || 12
|-
| 1980-1981 || Ässät || SM-liiga
|| 33 || 4 || 9 || 13 || 10 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1981-1982 || Ässät || SM-liiga
|| 33 || 12 || 14 || 26 || 16 || 9 || 1 || 5 || 6 || 14 
|-
| 1982-1983 || Ässät || SM-liiga
|| 35 || 10 || 8 || 18 || 12 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1953
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ässät Pori
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1976